Луи Мишель Адольф Делофр (; ) — французский скрипач и дирижер, работавший в Лондоне и Париже. При нём состоялись несколько оперных премьер в Париже, в частности, авторства Шарля Гуно и Жоржа Бизе.

Биография и карьера 
Адольф Делофр родился в Париже в 1817 году, его отец был скрипачом и гитаристом. Среди учителей игры на скрипке был Пьер Байо. Делофр работал в Лондоне в должности главного дирижёра Театра Её Величества, но вернулся в 1851 в Париж.

Примечания 

Дирижёры XIX века
Оперные дирижёры
Дирижёры Франции